Giochi olimpici antichi
 Giochi olimpici – evento sportivo moderno, a cadenza quadriennale, che include:
 Giochi olimpici estivi – manifestazione sportiva multidisciplinare, internazionale, a cadenza quadriennale;
 Giochi olimpici invernali – la controparte invernale delle Olimpiadi estive. In essi si disputano gare di sport invernali, che si svolgono su ghiaccio o neve;
 Giochi paralimpici o Paralimpiadi – l'equivalente dei Giochi Olimpici per atleti con disabilità fisiche, visive o intellettive.

Il termine Olimpiadi viene associato anche ad altri tipi di competizione:
 Olimpiadi degli scacchi – campionato del mondo a squadre di scacchi, che si disputa ogni due anni;
 Olimpiadi scientifiche – gare annuali per studenti delle scuole medie superiori su una materia scientifica. Includono:
Olimpiadi internazionali di astronomia
 Olimpiadi internazionali della biologia
 Olimpiadi internazionali della chimica
 Olimpiadi internazionali di scienze della Terra
 Olimpiadi internazionali dell'informatica
 Olimpiadi internazionali della matematica
 Olimpiadi internazionali della fisica